La llista de Swadesh en diverses proto-llengües permet una comparació del vocabulari bàsic de diverses protollengües. Aquest article repeteix la llista Swadesh curta de 100 termes per a diferents proto-llengües d’Euràsia classificades per camps semàntics (els números es corresponen amb el número a la llista de Swadesh curta).

Llista curta de Swadesh 
A continuació es reprodueix la llista de Swadesh, la transcripció fonològica s' ha adaptat lleugerament a partir de les fonts esmentades per fer més senzilla la comparació. Per a les transcripcions es faran servir els signes alfabètics de la manera tradicional usada per a cada família de llengües:
 Fonemes indeterminats, en alguns casos els detalls precisos d'un fonema no es poden determinar, així una V en uràlic indica que es reconstrueix una vocal el timbre de la qual no es pot determinar, mentre que H en indoeuropeu denota una laringal la "coloració" exacta de la qual no es pot determinar.
 En proto-indoeuropeu s'accepta l'oposició de dues sèries de dorsals, les "palatals" // y les "velars" //, l'oposició fonètica exacta de la qual és matèria de conjectures. En proto-uralià existeixen "palatals" // (que es conjectura podrien correspondre's amb els sons // ).
 En proto-germànic s'han transcrit les fricatives sordes procedents d'oclusiva sorda com // (=  AFI /*f, *θ, *x/.)

Pronoms i quantificadors

Numerals

Humans, animals i plantes

Objectes y fenòmens naturals

Adjetius 
A la llista de Swadesh els termes 13-15 són adjectius de grandària, els termes 86-90 són adjetius variats que es refereixen a colors i els termes 92-98 d'altres relacionatas amb la forma, la temperatura, etc.

Verbs 
Els verbs en la llista curta de Swadesh són:

Altres

Referències

Bibliografia 
 Don Ringe (1998): "A Probabilistic Evaluation of Indo-Uralic", en ''Nostratic: Sifting the Evidence", ed. J. C. Salmons y B. D. Joseph, pp. 153-198.
 

Proto-llengues